Dmitri Vladimirovitch Semionov - en russe :  et en anglais :  - (né le  en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace

Carrière de joueur 
En 1998, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou dans la Vyschaïa Liga. Il découvre la Superliga deux ans plus tard. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2000 dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il est resté jouer en Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1998-1999 || HK Dinamo Moscou 2 || Vyschaïa Liga ||26 ||14 ||4 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|1999-2000 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga ||5 ||0 ||3 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Tver || Vyschaïa Liga ||16 ||4 ||2 ||6 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2000-2001 || Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Superliga ||24 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Dinamo Moscou || Superliga ||12 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=3|2001-2002 || HK Dinamo Moscou || Superliga ||25 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga ||6 ||5 ||2 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg || Vyschaïa Liga ||4 ||1 ||2 ||3 ||2 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan=2|2002-2003 || HK Spartak Moscou || Superliga ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Tver || Vyschaïa Liga ||16 ||1 ||2 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2003-2004 || Krylia Sovetov || Pervaïa Liga ||11 ||5 ||1 ||6 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga ||44 ||3 ||4 ||7 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Sibir Novossibirsk || Superliga ||44 ||4 ||4 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||9 ||0 ||0 ||0 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Molot Prikamie Perm || Superliga ||28 ||5 ||5 ||10 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Metallourg Novokouznetsk || Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga ||51 ||19 ||7 ||26 ||99 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2008-2009 || Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga ||60 ||19 ||24 ||43 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Amour Khabarovsk || KHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga ||12 ||3 ||1 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Iermak Angarsk || VHL || 26|| 8|| 4|| 12|| 24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Molot Prikamie Perm || VHL ||38 || 7 || 8 || 15 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2012-2013 || Molot Prikamie Perm || VHL ||34 ||3 || 1 || 4 || 48 || 10 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || Molot Prikamie Perm || VHL ||12|| 0|| 3|| 3|| 2||- ||- ||- ||-
|-
| HK Titan Kline || VHL ||13 || 0 || 1 || 1 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
|2014-2015 || Iermak Angarsk || VHL ||8 ||1 || 2 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Iermak Angarsk
Attaquant de hockey sur glace